Las siglas CCAA pueden hacer referencia a:
 Comunidades autónomas;
 el California Collegiate Athletic Association, conferencia de la División II de la NCAA;
 el Canadian Collegiate Athletic caccan, organismo encargado de la organización deportiva en las instituciones escolares de Canadá;
 el Centro Chino de Adopciones (en inglés China Center of Adoption Affairs);
 la Colonia Claudia Ara Agrippinensium, antigua provincia romana ubicada en la actual ciudad de Colonia en Renania (Alemania);
 la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico europea.
 A la disciplina de Ciencias Ambientales.

Véase también 

 CC. AA. (desambiguación)

Siglas